Première bataille de Buzenval, également appelée bataille de La Malmaison, qui eut lieu le  durant le siège de Paris
 Seconde bataille de Buzenval qui eut lieu le  également durant le siège de Paris